Серия 810 (; до 1 января 1988 года — серия M 152.0) — самый распространённый тип чешских рельсовых автобусов. Они используются на региональных линиях с малым пассажиропотоком. Всего было изготовлено 680 вагонов этой модели, из них два — для колеи 1520 мм (ранее — серия M 152.5, ныне 810.8).

Рельсовые автобусы 810-й серии изготовлялись предприятием Vagónka Studénka с 1975 (прототипы — с 1973) по 1982 годы. Часть из них всё ещё находится в эксплуатации.

Конструкция 
Несущий сварной кузов имеет лёгкий вес и установлен на двух одноосных тележках.

Силовая установка расположена под вагоном и состоит из дизельного двигателя LIAZ ML 634, автоматической гидромеханической передачи Praga 2 M 70, коленвала и одноосного редуктора. Мотор и передача были взяты из изготовлявшегося в то время автобуса Karosa ŠM 11. Последняя была приспособлена для работы на железнодорожном транспорте путём увеличения кратности гидродинамического преобразователя, блокировки реверса в положении «вперёд», улучшением системы масляного охлаждения и настройкой систем управления для работы на напряжении 48 вольт.

Внутреннее помещение разделено на салон, две кабины машиинста и два тамбура (в переднем находится вход в санузел, панель выключателей и пять складных кресел). Общая пассажировместимость салона — 50 человек. Двери вагона пневматические, могут открываться как вручную так и из кабины (закрываются только из последней). Отопление осуществляется нагнетанием горячего воздуха из системы охлаждения двигателя, а также может быть обеспечено запасным дизель-генератором.

Несколько вагонов может соединяться в один поезд. Возможно управление дверьми всего состава в одной кабине и зарядка батарей двух прицепных вагонов. Тем не менее, управление двигателями разных вагонов конструкцией не предусмотрено.

Несмотря на то что рамы предусматривают вставку двойных окон, для экономии средств вставлялись одинарные.

Галерея 

Class 810
Железнодорожный транспорт Чехословакии